10-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 24 мая по 29 сентября 2002 года с участием 23 команд (с учётом Кубка Сибири и Дальнего Востока): 6 представителей суперлиги, 15 — высшей лиги «А» и по одному — высшей лиги «Б» и первой лиги. Обладателем Кубка во 2-й раз в своей истории стало подмосковное «Заречье-Одинцово».

В турнире не приняли участие 6 из 12 команд суперлиги — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Аэрофлот-Уралтрансбанк» (Екатеринбург), Балаковская АЭС (Балаково), «Факел» (Новый Уренгой), «Луч-МГСУ» (Москва), «Стинол» (Липецк), ТТУ (Санкт-Петербург).

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
11-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока прошёл в августе 2002 в Хабаровске и являлся отборочным турниром к Кубку России. В соревнованиях приняли участие 7 команд высшей лиги «А» региона «Сибирь — Дальний Восток». Две лучшие команды по итогам розыгрыша вышли в финальную стадию Кубка России.

Групповой раунд

Группа А

Группа Б

Плей-офф 
 Полуфинал за 5-7 места: «Вертикаль»-ВГУЭС — «Локомотив» 3:0.
 Матч за 5-е место: «Томичка-Динамо» — «Вертикаль»-ВГУЭС 3:1.

 Полуфинал за 1-4 места: СКА «Забайкалка» — «Ангара» 3:1; «Самородок» — «Спартак» 3:0.
 Матч за 3-е место: «Спартак» — «Ангара» 3:1.
 Финал: «Самородок» — СКА «Забайкалка» 3:1.

Обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока впервые в своей истории стал хабаровский «Самородок». В финальный этап розыгрыша Кубка России вышли «Самородок» и СКА «Забайкалка».

Предварительный этап 
Участники: 16 команд суперлиги, высших лиг «А» и «Б» (регион «Европа») и первой лиги. Матчи проводились в четырёх группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг.

Группа 1 
24—26 мая. Туапсе.

Группа 2 
24—26 мая. Санкт-Петербург.

Группа 3 
24—26 мая. Пенза.

Группа 4 
24—26 мая. Самара.

В полуфинальный этап вышли по три лучшие команды из групп.

Полуфинальный этап 
Матчи проводились в трёх группах. В финальный этап розыгрыша вышли по две лучшие команды из групп.

Группа 1 
 7—9 июня. Москва.

 «Экран» (Санкт-Петербург) — отказ.

Группа 2 
 7—9 июня. Одинцово.

Группа 3 
 7—9 июня. Москва.

По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где к ним присоединились два финалиста Кубка Сибири и Дальнего Востока («Самородок» и СКА «Забайкалка»).

Финальный этап 
24—29 сентября 2002. Тула.

Групповой раунд

Группа А

Группа Б

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
28 сентября
 Самородок — Тулица-Туламаш 3:1
 Заречье-Одинцово — Университет 3:1

Полуфинал за 5—8 места 
28 сентября
 Динамо — Прометей 3:1
 Метар — СКА Забайкалка 3:0

Матч за 7-е место 
29 сентября
 Прометей — СКА Забайкалка 3:2.

Матч за 5-е место 
29 сентября
 Динамо — Метар 3:1.

Матч за 3-е место 
29 сентября
 Тулица-Туламаш — Университет 3:1.

Финал 
29 сентября
 Заречье-Одинцово — Самородок 3:0.

Итоги

Положение команд

Победитель 
 «Заречье-Одинцово» (Московская область): Ольга Адаменя, Елена Ганшина, Ирина Голощапова, Наталья Железнякова, Людмила Игнатенко, Анна Левченко, Наталья Мельникова, Юлия Меркулова, Анна Моисеенко, Наталья Сказка, Ольга Филина, Ольга Яковук. Главный тренер — Павел Матиенко.

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола

2002 год в волейболе